Maraton, česky také Maratón, jiných jazycích Maratone, je odvozen od řeckého názvu Marathón a může označovat:

 město v Řecku – Marathónviz též bitva u Marathónu
 atletickou olympijskou disciplínu – maratonský běhviz též půlmaraton, ultramaraton též označení dlouhých a vytrvalostně náročných akcí sportovního i jiného charakteru

v kultuře
Maratón (film) – československý film z roku 1968, režie Ivo Novák
Maraton lásky – britský film z roku 2007
Maratónec, v anglickém originále Marathon Man – americký film z roku 1976
Marathón (album), album skupiny Olympic (1978)

Externí odkazy